Гоген — фамилия.

Известные носители 
 Гоген, Александр Иванович (1856—1914) — русский архитектор.
 Гоген, Поль (1848—1903) — французский живописец, скульптор-керамист и график.
 Гоген, Рене (род. 1983) — франкоканадский профессиональный рестлер и бодибилдер.

См. также